Dmitrij Wiktorowicz Kawarga (; ur. w Moskwie) – rosyjski malarz, działający w obwodzie moskiewskim.

Ukończył szkołę studyjną Moskiewskiego Akademickiego Teatru Artystycznego. Regularnie uczestniczy w wystawach i festiwalach malarstwa w kraju (Państwowe Muzeum Rosyjskie, Galeria Tretiakowska, Ermitaż i in.) i za granicą (m.in. Ars Electronica, Lexus Hybrid Art, Barbarian-Art Gallery). W 2007 roku zwyciężył w zorganizowanym przez Muzeum Sztuki Aktualnej Art4.ru internetowym konkursie na monument upamiętniający Borysa Jelcyna.

Wybrane prace

Twórczość 
 Юлия Изюмова.  Художник Дмитрий Каварга: «Меня волнует, что человечество, движимое десятком нехитрых эмоций и страстей, по сути, не развивается» РБК Daily Ежедневная деловая газета 24.12.2012
 Дарья Борисенко.  «Художник недели – Дмитрий Каварга» // W-O-S
 Людмила Новикова.  Третья выставка Lexus Нybrid Art «Синергия» // ARTINFO Выпуск #66 — 2012. Июль.
 Сергей Попов.  «Биоморфный Радикал», ДИ (диалог искусств) 03 2011
 Владимир Богданов.  «Интервью с художником Дмитрием Каваргой» // ARTinvestment.RU — 2010. — Декабрь.
 Анастасия Сырова.  Дмитрий Каварга: «Интересна возможность синтезировать новизну» // Артхроника — 2010. — Июль.
 Филипп Плещунов.  Животные — мои учителя // Gogol.ru — 2010. — 11.05.
 Мария Москвичева.  Вы слыхали, как звенят мозги? // Moskowskij Komsomolec 2010. — 28.04.
 Константин Рылёв.  Итоги-2009. Хит-парад выставок // Частный корреспондент — 2009. — 30.12.
 Наталья Пыхова.  Арт, сканирующий мозг // ГАЗЕТА. — 2009. — 3 ноября.
 Владимир Богданов.  BAIBAKOV art project на «Красном Октябре». Время фандрайзинга  // Artinvestment.ru — 2008. — 15.декабря.
 Николай Прокофьев.  «Власть воды» в Русском музее  // Время новостей. — 2008. — 17.августа.
 Котстантин Рылёв.  «Искусство катастроф»  // Газета Взгляд. — 2008. — 21.января.
 Григорий Ревзин.  «Потеря памятника»  // Kommiersant — 2007. — 13.сентября.
 Елена Пахомова.  «Памятник эпохи распада» // РИА Новости — 2007. — 14.сентября.
 Диана Мачулина «ИСКУССТВО ВЫБОРА»  // Стенгазета 14.10.2007
  «Семья Ельцина против памятника первому президенту» // BBC 17.10.2007
 Лев Рыжков.  «Зрители проголосовали за крушение иллюзий» // Московский корреспондент — 2007. — 11.октября.
 Корреспондент НТВ Айрат Шавалиев «В Москве выбрали лучший проект памятника Борису Ельцину» // NTV – 17.10.2007

Przypisy 

Rosyjscy malarze
Ludzie związani z Moskwą
Ludzie urodzeni w Moskwie